Сен-Жюлье́н-де-Бурде́й () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Брантом. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24430.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 110 км северо-восточнее Бордо, в 22 км к северо-западу от Перигё.

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 79 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 48 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 27 были экономически активными, 21 — неактивными (показатель активности — 56,3 %, в 1999 году было 65,6 %). Из 27 активных жителей работали 24 человека (12 мужчин и 12 женщин), безработных было 3 (2 мужчин и 1 женщина). Среди 21 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 16 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иулиана (XII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки